Bohemka peut se référer à :

Toponyme 
Deux villages tchèques d'Ukraine :
 Bohemka, fondée en 1905.
 Lobanovo, en Crimée, dont le nom tchèque est Bohemka.

Club sportif 
 Bohemians 1905, club de football pragois de première division tchèque.